Тболи («Tagabili» , T’boli, Tiboli) — австронезийский язык, на котором говорят в провинции Южный Котабато острова Минданао на Филиппинах, а также в соседних провинциях Султан-Кударат и Сарангани. Население также использует илонготский диалект.

Согласно филиппинской переписи 2000 года, около 100 000 филиппинцев назвали тболи или тагабили своим родным языком.

Ссылки 
 Тболи на Ethnologue

Языки Филиппин
Филиппинские языки